La plus grande ville d'Antigua-et-Barbuda est aussi la capitale, elle se nomme Saint John's avec une population de . Saint John's représente environ 30 pour cent des personnes vivant dans le pays. 

 
Liste en rapport avec Antigua-et-Barbuda